Lichenochora är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Lichenochora i ordningen Phyllachorales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Phyllachoraceae, ordningen Phyllachorales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lichenochora